Stena Scandinavica steht für:
 Stena Scandinavica, Fährschiff auf der Route Kiel–Göteborg zwischen 1973 und 1978, siehe Egnatia III
 Stena Scandinavica, Fährschiff auf der Route Kiel–Göteborg zwischen 1981 und 1987, siehe Wind Ambition
 Stena Scandinavica, Fährschiff der schwedischen Stena Line, siehe Stena Vision (Schiff, 1987)
 Stena Scandinavica, Fährschiff auf der Route Kiel–Göteborg zwischen 1988 und 2011, siehe Stena Spirit (Schiff, 1988)
 Stena Scandinavica (Schiff, 2003), Fährschiff auf der Route Kiel–Göteborg seit 2011